Deportivo Alavés – hiszpański klub piłkarski z Vitorii
 Deportivo Cali – kolumbijski klub piłkarski
 Deportivo La Coruña – hiszpański klub piłkarski z La Corunii
 Deportivo Saprissa – kostarykański klub piłkarski